Brad Jones
 Bradley Jones (snookerzysta)